Памятники Карлу Марксу установлены в различных городах:
 Памятник Карлу Марксу (Киев)
 Памятник Карлу Марксу (Москва)
 Памятник Карлу Марксу (Ростов-на-Дону)
 Памятник Карлу Марксу (Сургут)
 Памятник Карлу Марксу (Тольятти)
 Памятник Карлу Марксу (Трир)
 Памятник Карлу Марксу (Ульяновск)
 Памятник Карлу Марксу (Хемниц)
 Памятник Карлу Марксу (Собинка)